Horvátország
 Ivánfalva (), falu Valpó községben, Eszék-Baranya megyében

 Szlovénia
 Ivánfalva (), falu Csendlak községben, Pomurska régióban